Peter Blokhuis (politicus), voorzitter ChristenUnie
Peter Blokhuis (kunstenaar), beeldend kunstenaar